

Musica
 Metal, per esteso heavy metal – genere musicale
Metal – album dei Manilla Road del 1982
 Metal – album di Preston Reed del 1995
Metal – album di Afrika Bambaataa del 2005
Metal – album degli Annihilator del 2007
Metal – EP dei Newsted del 2013

Informatica
Metal – tecnologia di macOS